Johannes Aurifaber ist der Name folgender Personen:

*Johannes Aurifaber (Vratislaviensis) (eigentlich Johann Goldschmidt; 1517–1568), deutscher lutherischer Theologe und Reformator
Johannes Aurifaber (Vimariensis) (eigentlich Johannes Goldschmied; 1519–1575), deutscher lutherischer Theologe und Reformator